Lancok (Sawang), een plaats in Indonesië
Lancok (Samalanga), een plaats in Indonesië
Lancok (Syamtalira Bayu), een plaats in Indonesië
Lancok (Meurah Dua), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing